Марио Келентрич (, родился 30 января 1973 года в Градачаце) — хорватский гандболист, выступавший на позиции вратаря за клубы Хорватии, Словении, Франции и Германии. Считается одним из лучших в истории хорватского гандбола вратарей; в 2003 году выиграл чемпионат мира в составе сборной Хорватии.

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Запрешич», начинал карьеру в 1993 году в «Медвешчаке» из Загреба. В первом же сезоне клуба дошёл до финала Кубка Хорватии, за семь лет дважды доходил до финала Кубка и провёл много времени в высшей лиге Хорватии. В 1999 году перешёл в загребский «Бадель 1862», выйдя в первом же сезоне в полуфинал Лиги чемпионов ЕГФ и выиграв титул чемпиона и обладателя кубка. В 2001 году перешёл в «Целе», но, по стечению обстоятельств, впервые в истории эта команда не выиграла титул чемпиона Словении с момента учреждения Словенской Первой лиги.

В 2002 году Келентрич перешёл в «Меткович-Джамбо», но уже в январе 2003 года вернулся в «Загреб». В 2004 году уехал в Германию, в составе «Эссена» выиграл Кубок ЕГФ. Некоторое время играл в «Аграме-Медвешчаке» и аутсайдере французского первенства «Сен-Марсель Верноне», затем шесть лет отыграл в «Мельзунгене». В 2009 году участвовал в матче всех звёзд Бундеслиги. В 2013 году завершил игровую карьеру в составе «Загреба».

Карьера в сборной 
Келентрич сыграл 86 матчей за сборную Хорватии с 1997 по 2004 годы, выступая под номером 1. Чемпион Средиземноморских игр 1997 и 2001 годов, финалист Суперкубка по гандболу 1999 года, чемпион мира 2003 года. Также играл на чемпионатах мира 1999 и 2001 годов, чемпионатах Европы 1998, 2002 и 2004 годов. На чемпионате Европы 2004 года сборная Хорватии заняла 4-е место, и эти матчи стали для Келентрича последними в майке сборной: с тех пор тренер Лино Червар не вызывал его в команду, хотя Келентрич считался бесспорным «первым номером» в сборной Хорватии, и даже не позвал на сборы перед афинской Олимпиадой, которую хорваты выиграли, вследствие чего Келентрич затаил на Червара очень серьёзную обиду.

Достижения 
Медвешчак

Финалист (3): 1993/1994, , 2005/2006

Победитель (1): 1993

Загреб

Чемпион (5): , , , , 

Победитель (4): , 2002/2003, 2003/2004, 2012/2013

Победитель (1): 

Целе

Серебряный призёр (1): 2001/2002

Финалист (1): 2001/2002

Эссен
Кубок ЕГФ
Победитель (1): 

Личные
Член команды 2003 года по версии Олимпийского комитета Хорватии

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ЕГФ 

Гандболисты Хорватии
Чемпионы мира по гандболу
Игроки ГК «Медвешчак»
Игроки ГК «Загреб»
Игроки ГК «Меткович»
Игроки ГК «Целе»
Игроки ГК «Эссен»
Игроки ГК «Мельзунген»
Чемпионы Средиземноморских игр по гандболу
Гандбольные вратари
Гандбольные тренеры Хорватии